Becco – struttura cornea della bocca di alcuni animali, tipicamente degli uccelli
Becco – personaggio dei fumetti Marvel Comics
Becco – personaggio dei Muppet,  chiamato in originale Beaker
Becco – nome antico del caprone o ariete (da cui beccaio, antico nome dei macellai) e termine tecnico (riferito per estensione anche a diverse specie della famiglia dei Caprini)
Becco – sinonimo di imboccatura o labium, imboccatura negli strumenti musicali